Шейка (, ) — назва кількох населених пунктів у Білорусі та Росії:

 Шейка — село у Вітківському районі Гомельської області
 Шейка — село в Крупському районі Мінської області

 Шейка — селище в Жирятинському районі Брянської області
 Шейка — селище в Троснянському районі Орловської області

Див. також 
 Шийка
 Шея